Paolo Grossi, né le  à Turin, a été conseiller culturel auprès du Ministère italien des Affaires Etrangères. Il dirige actuellement le site web www.newitalianbooks.it, consacré à la promotion du livre italien à l'étranger.

Biographie 
Diplômé en littérature italienne à Turin, docteur ès lettres de l’université de Caen (France), Paolo Grossi a enseigné la langue et la littérature italiennes dans les universités d'Uppsala (Suède) et de Caen. 

Directeur-adjoint de l'Institut culturel italien de Paris de 2003 à 2008, puis pendant deux ans, de 2005 à 2007, délégué général du Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), il a dirigé l'Institut culturel italien de Stockholm de 2008 à 2012. Au mois de  il a pris la direction de l'Institut culturel italien de Bruxelles, qu'il a gardée jusqu'à la fin du mois de . Du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2021 il a été conseiller culturel auprès du Ministère italien des Affaires Etrangères. 

Ses publications scientifiques concernent la littérature italienne moderne et contemporaine ainsi que l’érudition et l’histoire littéraire au  en France et en Italie.

En 2004, il a créé à Paris la collection d’études et textes de littérature italienne Cahiers de l'Hôtel de Galliffet, qui compte aujourd'hui plus de cinquante titres (parmi les derniers volumes publiés: Nicola Chiaromonte, Le Paradoxe de l'histoire ; Anna Maria Ortese, Poèmes ;  Piero Jahier, Avec les alpins ; Antonio Delfini, Modène 1831. La ville de la Chartreuse ; Eugenio De Signoribus, Aucun lieu n'est élémentaire ; Nella Nobili, Poèmes ; Aldo Capitini, Opposition et Libération ; Alberto Vigevani, Un dénommé Ramondès ; Antonio Tabucchi, Tabucchi par lui-même; Leonardo Sciascia, Stendhal for ever; Giorgio Manganelli, La mort comme lumière). En 2009, à Stockholm  il a entrepris la publication d’une revue  semestrielle bilingue (italien-suédois) CARTADITALIA, consacrée à la culture italienne contemporaine sous tous ses aspects (littérature, cinéma, histoire, etc) et, en 2010, d'une collection de littérature italienne contemporaine « CARTADITALIAS bokserie ». Depuis 2015, il publie à Bruxelles une nouvelle série de la revue CARTADITALIA en quatre langues (italien, français, néerlandais, anglais).

Entre 2012 et 2014, il a participé à la création du premier site web consacré à la promotion du livre italien à l'étranger, www.booksinitaly.it. Depuis 2020, il dirige le nouveau site web www.newitalianbooks.it 

En 2007, le ministre de la culture et de la communication lui a décerné le grade de Chevalier de l’ordre des arts et des lettres. La même année, l'Académie des Sciences Morales et Politiques a attribué le “Prix de la Fondation du docteur Carrière” à son livre Pierre-Louis Ginguené historien de la littérature italienne (Berne, Peter Lang, 2006) . En 2013, le roi de Suède, Karl XVI Gustav, lui a décerné les insignes de Chevalier dans l'ordre royal de l'Etoile polaire. Au mois de  les autorités belges lui ont octroyé le grade de Chevalier de l’Ordre de la Couronne.

Publications 
"Adventures of Italian Books abroad", The Riveter. Writing from Italy, April 2022.
Histoire(s) littéraire(s), Bern, Peter Lang, 2020.
CARTADITALIA, n. s., n° 5, 2019, « Letteratura italiana : il nuovo secolo. Littérature italienne : le nouveau siècle  ».
CARTADITALIA, n. s., n° 4, 2018, « Graphic novel e fumetto italiano. Roman graphique et bande dessinée italienne ».
CARTADITALIA, n. s., numéro spécial., 2017, « L'Anno europeo del patrimonio 2018. L'Année européenne du patrimoine 2018 ».
 « l libro italiano all'estero.Diffusione e promozione », in Narrativa, n° 38, 2016: “Italia fuori Italia. Diffusione, canonizzazione, ricezione transnazionale della letteratura italiana degli anni Duemila", Presses de Paris Nanterre, 2017., p. 21-30.
 CARTADITALIA, n. s., n° 3, 2017, « Nuove frontiere della ricerca scientifica italiana. Nouvelles frontières de la recherche scientifique italienne ».
 CARTADITALIA, n. s., n° 2, 2016. « Il design italiano. Unità e pluralità. Le design italien. Unité et pluralité ».
 CARTADITALIA, n. s., n° 1, 2015, « Cinema del reale: il documentario italiano 2000-2015. Cinéma du réel: le documentaire italien 200-2015 ».
 « Amara Lakous, romanziere pluralista », in Paolo Carile, Marc Cheymol e Jean Musitelli (éd.), Dall'Italia e dalla Francia. Visioni del Mediterraneo, Rome, Aracne, 2014.

  « Editoria svedese e letteratura italiana contemporanea », in Laura Di Nicola e Cecilia Schwartz (éd.), Libri in viaggio. Classici italiani in Svezia, Acta Universitatis Stockholmiensis, 30, Stockholm, 2013.
 « Intervista » con Sara Sullam in « Mappe transnazionali. Dall'Italia all'estero e ritorno », Tirature '13 (éd. Vittorio Spinazzola), Milan, Il Saggiatore, 2013.
 « Une écriture-caméléon : Le Jeu de l'envers d'Antonio Tabucchi », in Album Amicorum. Œuvres choisies pour Arnauld Brejon de Lavergnée, Paris, Editions Librarie des Musées, 2012.
 « CARTADITALIA : une initiative éditoriale de promotion de la culture italienne contemporaine en Suède », in Silvia Fabrizio-Costa, Paolo Grossi, Laura Sannia Nowé (a cura di), « … che solo amore e luce ha per confine ». Per Claudio Sensi (1951-2011), Berne, Peter Lang, 2012.
 « Editori svedesi e narratori italiani », doppiozero, .
 CARTADITALIA, n° 7, 2012, Compositori italiani di oggi. Samtida italienska tonsättare.
 « Un articolo giovanile di Pierre-Louis Ginguené sul teatro comico italiano? », in Igor Tchehoff (a cura di), Omaggio a Luminita Beiu Paladi, Acta Universitatis Stockholmiensis, 28, Stockholm, 2011.
 CARTADITALIA, n° 6, 2011, « Nuova fotografia italiana. Ny italiensk fotografi ».
 CARTADITALIA, n° 5, 2011, « Le città d'Italia e l'Unità nazionale. De italienska städerna och det nationella enandet ».
 CARTADITALIA, n° 4, 2010, « Il nuovo teatro italiano. Den nya italienska teatern ».
 CARTADITALIA, n° 3, 2010, « 2000-2010. Dieci anni di cinema italiano. 2000-2010. Tio år av italiensk film ».
 CARTADITALIA, n° 2, 2009, « A corpo a corpo. Undici poeti italiani contemporanei. Kropp mot kropp. Elva samtida italienska poeter ».
 CARTADITALIA, n° 1, 2009, « Dieci scrittori, un Paese. Romanzi italiani di oggi ». Tio författare ett land. Italienska romaner av idag ».
 « Introduzione » à Paolo Grossi (éd.), Il romanzo di Ferrara. Atti del convegno internazionale su Giorgio Bassani (Parigi, 12-13 maggio 2006), Parigi, Quaderni dell’Hôtel de Galliffet – Istituto Italiano di Cultura, 2007.
 « L’articolo ‘Gozzi, le comte Charles’ redatto da Pierre-Louis Ginguené per la Biographie Universelle Michaud », in Andrea Fabiano, Carlo Gozzi tra drammaturgia d’autore e drammaturgia d’attore. Atti del convegno internazionale di studi (Parigi, 23-, 2006), Ravenna, Longo, 2007, p. 387-398.
 Pierre-Louis Ginguené (1748-1816), historien de la littérature italienne, Bern, Peter Lang, 2006 (Prix de la Fondation du docteur Carrière 2007, décerné par l’Académie des Sciences Morales et Politiques).
 « Italo Calvino lecteur du Roland furieux », in Paolo Grossi (éd.), Italo Calvino narratore. Atti della giornata di studi del , Parigi, Quaderni dell’Istituto Italiano di Cultura, 2005, p. 103-120. C
 « "Je ne saurais trop vous dire ce que ce diable d’homme est pour moi" : les cours de Pierre-Louis Ginguené su Dante Alighieri à l’Athénée de Paris », in Paolo Grossi (éd.), L’Inferno di Dante. Atti della giornata di studi del 19 gennaio 2004, Parigi, Quaderni dell’Istituto Italiano di Cultura, 2004, p. 109-126.
 « Napoli oscura tutto… Intervista a Raffaele La Capria », Revues des Études Italiennes, n. 3-4, juillet-, p. 247-254.
 « Introduzione » à Paolo Grossi (éd.), Raffaele La Capria. Letteratura, senso comune e passione civile, Naples, Liguori, 2002, p. 1-6.
 « Ginguené "corrompu" par le Tasse », Studi Francesi, n° 134, II, mai-, p. 61-82.
  « Un historien indélicat : un témoignage inédit de Pierre-Louis Ginguené sur Simonde de Sismondi », Revues des Études Italiennes, t. 47, n°  3-4, juillet-, p. 47-64.
  « Le Quattrocento dans les histoires de la littérature italienne de Crescimbeni à Ginguené », in Angelo Colombo, Routes du langage. Codes, enjeux, avatars. Cahiers de la Maison de La Recherche en Sciences Humaines de l'Université de Caen, n° 23, 2000, p. 43-64.
 « Introduction » à Paolo Grossi (éd.), Les illuminations d'un écrivain. Influences et recréations dans l'œuvre de Goffredo Parise. Actes du Colloque International de l'Université de Caen, Presses universitaires de Caen, 2000, p. 7-16.
 « Les années Quatre-vingt-dix : nouvelles perspectives dans les histoires littéraires du XXe siècle », in Paolo Grossi et Silvia Fabrizio-Costa (dir.), Raccontare il Novecento. L'histoire littéraire et la littérature italienne du XXe siècle, Actes de la Journée d'études, Caen le , Presses Universitaires de Caen, 1999, p. 51-68.
 [avec Silvia Fabrizio-Costa], « Préface » à : Goffredo Parise, La Colline des Sept vents, Paris, L'Inventaire, 1999, p. 7-11.

Notes et références

Liens externes 
 http://www.iicbruxelles.esteri.it/iic_bruxelles/it/
 http://www.iicparigi.esteri.it/iic_parigi/it/gli_eventi/capes_agreg
 http://www.iicstoccolma.esteri.it/iic_stoccolma/sv/istituto/cartaditalia/libri-cartaditalia
 http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/personale/informazioni_dirigenti/cv_dirigenti_simae.html?p=3661
 http://www.booksinitaly.it/it/collaboratori/paolo-grossi/
 https://www.peterlang.com/view/product/10366?tab=aboutauthor&result=1&rskey=fpIEF0
 https://www.peterlang.com/view/title/71250
 https://agcult.it/a/20181/2020-06-11/nasce-newitalianbooks-vetrina-ma-non-solo-dell-editoria-italiana-all-estero
 
 

Naissance à Turin
Personnalité italienne du XXe siècle
Personnalité italienne du XXIe siècle
Universitaire italien
Linguiste italien
Historien de la littérature
Naissance en janvier 1956